Аба́й — многозначный термин.

Реки 
 Абай — река в Республике Алтай, Россия.

Населённые пункты

Казахстан 
 Абай — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области.
 Абай — село в Коргалжынском районе Акмолинской области.
 Абай — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Абай — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Абай — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Абай — село в Шуском районе Жамбылской области.
 Абай — село в Ескельдинском районе Жетысуской области.
 Абай — село в Саркандском районе Жетысуской области.
 Абай — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Абай — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Абай — город в Абайском районе Карагандинской области.
 Абай — село в Актогайском районе Карагандинской области.
 Абай — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Абай — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Абай — село в Аральском районе Кызылординской области.
 Абай — село в Казалинском районе Кызылординской области.
 Абай — село в подчинении городской администрации Кызылорды Кызылординской области.
 Абай (до 2019 г. — Кызылоктябрь) — село в Майском районе Павлодарской области.
 Абай — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Абай — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Абай — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Абай — село в Сауранском районе Туркестанской области
 Абай — село в Сузакском районе Туркестанской области.
 Абай — село в Толебийском районе Туркестанской области.
 Абай — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.
 Абай — прежнее название села Карааул в Абайском районе Абайской области.
 Абай — до 2001 года название села Азат в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Абай — прежнее название села Жалын Мактааральского района Туркестанской области.
 Абай — до 2017 года название села Таскескен в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Россия 
 Абай — село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Абай — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Другое 
 Абай ( — внимательный, осторожный, бдительный) — распространённое у казахов мужское имя.
 Абай Кунанбаев — поэт.
 Абай — станция Алматинского метрополитена.
 Абай — литературный журнал в Казахстане.
 Абай — роман М. Ауэзова о жизни Абая Кунанбаева.
 Абай — опера, впервые поставленная 24 декабря 1944 года.
 Абай — спектакль по роману М. Ауэзова .
 Абай — энциклопедия о жизни и творчестве Абая Кунанбаева, изданная в 1995 году.

См. также 
 Абая
 ОккупайАбай
 Абай-Немеш, Оскар
 Аббай
 Абай-Су